BLB ist die Abkürzung für:
 Badische Landesbibliothek in Karlsruhe
 Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW
 das Verkehrsunternehmen Berchtesgadener Land Bahn
 den Verkehrsunternehmensverbund Berlin Linien Bus
 Berliner Lohnsteuerberatung für Arbeitnehmer e.V.
 die ehemalige Bahngesellschaft Bern-Luzern-Bahn
 das Biolab-Modul im Columbus-Raumlabor an Bord der ISS
 die US-amerikanische Rockband Black Light Burns
 Brandenburger Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen in Potsdam
 Bremer Landesbank
 die ehemalige Lokalbahngesellschaft Bukowinaer Lokalbahnen
 die Burgenlandbahn (Sachsen-Anhalt), eine Marke, die die DB Regio AG für den Schienenpersonennahverkehr im südlichen Sachsen-Anhalt benutzt
 Bad Berleburg im Kreis Siegen-Wittgenstein (Kfz-Kennzeichen)

Abkürzung